Ексидеј може да се односи на:

 Ексидеј (Дордоња), насељено место у Француској, у департману Дордоња
 Ексидеј (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант